Ain't Misbehavin' peut faire référence à :
 Ain't Misbehavin', une chanson de Fats Waller sortie en 1929 ;
 Ain't Misbehavin' (en français, La Danseuse et le Milliardaire), une comédie musicale américaine réalisée par Edward Buzzell, sortie en 1955 ;
 Ain't Misbehavin', une comédie musicale de 1978 ;
 , un album de Clark Terry sorti en 1979 ;
 , un album de UFO sorti en 1986 ;
 , un album de Tokyo Blade sorti en 1987 ;
 , une série télévisée britannique des années 1990.